Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Gastein Ladies egyéni mérkőzéseit.

A címvédő María José Martínez Sánchez volt, aki ezúttal nem indult el a versenyen. A tornagyőzelmet a francia Alizé Cornet szerezte meg, miután a fináléban 7–5, 7–6(1)-ra legyőzte a második kiemelt Yanina Wickmayert.

Cornet pályafutása második egyéni WTA-diadalát aratta, az elsőt még 2008-ban, Budapesten érte el. A francia játékos játszmavesztés nélkül fejezte be a versenyt. Wickmayer a nyolcadik WTA-döntőjét játszotta egyéniben, s ez volt az ötödik, amelyet elveszített.

Kiemeltek

 Julia Görges (első kör)
 Yanina Wickmayer (döntő)
 Kszenyija Pervak (elődöntő)
 Carla Suárez Navarro (második kör)

<ol start="5">
  Petra Martić ''(első kör)
  Irina-Camelia Begu ''(második kör)
  '''Alizé Cornet (győztes)
  Johanna Larsson (negyeddöntő)
</ol>

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes
 ALT = helyettes
Döntők

Felső ág
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=Negyeddöntők
| RD4=Elődöntők

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Julia Görges
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=3
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Richèl Hogenkamp
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Estrella Cabeza Candela
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Laura Pous Tió
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Julija Bejhelzimer
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=1
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Sacha Jones| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Gallovits-Hall Edina
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Alizé Cornet| RD1-score08-1=7| RD1-score08-2=7| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Kszenyija Pervak| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=7| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=63

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Sarah Gronert| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Eva Birnerová
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Chichi Scholl| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Zuzana Ondrášková
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Kathrin Wörle
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Irina-Camelia Begu| RD1-score16-1=7| RD1-score16-2=1
| RD1-score16-3=6| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= Richèl Hogenkamp
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Sacha Jones
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Alizé Cornet| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Kszenyija Pervak| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Sarah Gronert
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Chichi Scholl| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Irina-Camelia Begu
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= Alizé Cornet| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Kszenyija Pervak| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= Chichi Scholl
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=7
| RD4-team01= Alizé Cornet| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= Kszenyija Pervak
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=
}}

Alsó ág

Selejtező
Kiemeltek

  Dia Evtimova (feljutott)
  Jana Čepelová (feljutott)
  Chichi Scholl (feljutott)
  Kathrin Wörle (felkerült a főtáblára)

<ol start="5">
 Inés Ferrer Suárez ''(második kör)
 Maria Elena Camerin ''(első kör)
 Leticia Costas-Moreira ''(második kör)
 Richèl Hogenkamp (feljutott)
</ol>

Főtáblára jutottak

  Dia Evtimova
 ''' Jana Čepelová

<li>  Chichi Scholl
<li>  Richèl Hogenkamp

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

E